Ozobranchus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Quatrefages 1852. Ozobranchus ingår i familjen Ozobranchidae. 

Ozobranchus är enda släktet i familjen Ozobranchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gördelmaskar
Ozobranchus